Hablando de Sueños puede referirse a:

 Hablando de Sueños, álbum del cantante mexicano Menny Carrasco.
 Hablando de Sueños, canción del cantante mexicano Menny Carrasco.

en:Hablando de sueños